Division 3 kan syfta på:

Division 3 i fotboll för damer
Division 3 i fotboll för herrar